Il termine Mosquito (in spagnolo e in inglese: zanzara) può assumere diversi significati:

Musica 
 Mosquito – album degli Psychotic Waltz del 2000
 Mosquito – album degli Yeah Yeah Yeahs del 2013
 The Mosquito – brano musicale dei Doors del 1972

Geografia 
 Mosquito – circoscrizione di Porto Rico
 Mosquito – una delle Isole Vergini Britanniche
 Mosquito – una delle Isole Phi Phi

 Costa dei Mosquito – costa orientale di Nicaragua e Honduras

Persone 
 Mosquito – cestista brasiliano
 Mosquito o Thiago Mosquito – calciatore brasiliano

Televisione 
 Mosquito – programma televisivo di Italia Uno

Veicoli 
 de Havilland DH.98 Mosquito – aereo da combattimento
 Garelli Mosquito – micromotore italiano del primo dopoguerra

Altro 
 Mosquito – popolo nativo del mesoamerica